В данном списке перечислены виды живых организмов, которые питаются каштановой минирующей молью или так или иначе используют её в различных стадиях в качестве стации для собственного развития.

Среди животных отмечены виды, питающиеся особями из всех стадий развития (кроме стадии яйца) моли или одной или некоторыми из них. Известно около 20 видов пернатых, которые питаются гусеницами и куколками, редко и взрослыми особями (имаго). Отмечены несколько видов насекомых, которые питаются особями молей, среди них сетчатокрылые, длинноусые прямокрылые, кожистокрылые, полужесткокрылые, муравьи, настоящие осы и божьи коровки, а также пауки.

Хищники

Хордовые

Птицы

Воробьинообразные 
 Синицевые:
 Лазоревка
 Большая синица (большак)
 Черноголовая гаичка

Членистоногие 
 Пауки

Насекомые

Жесткокрылые 
 Божьи коровки:
 Harmonia axyridis

Кожистокрылые 
 Уховёртки:
 Уховёртка обыкновенная

Прямокрылые 
 Настоящие кузнечики:
 Meconema meridionale
 Phaneroptera paleata

Перепончатокрылые 
 Муравьиные:
 Crematogaster scutellaris

Паразитоиды 
Около 60 видов перепончатокрылых насекомых являются паразитоидами преимагинальных стадий — яйцо, гусеница и куколка — моли.

Перепончатокрылые

Encyrtidae 
 Isodromus vinulus

Eulophidae 
 Cirrospilus elegantissimus
 Cirrospilus pictus
 Cirrospilus singa
 Cirrospilus talitzkii
 Cirrospilus variegatus
 Aprostocetus sp.
 Elachertus inunctus
 Melittobia acasta
 Chrysocharis laomedon
 Chrysocharis nephereus
 Chrysocharis nitetis
 Chrysocharis orchestis
 Chrysocharis pentheus
 Closterocerus lyonetiae
 Closterocerus trifasciatus
 Neochrysocharis chlorogaster
 Diglyphus isaea
 Euplectrus bicolor
 Hemiptarsenus dropion
 Hemiptarsenus ornatus
 Pediobius saulius
 Pnigalio agraules
 Pnigalio longulus
 Pnigalio pectinicornis
 Pnigalio soemius
 Sympiesis euspilapterygis
 Sympiesis gordius
 Sympiesis sericeicornis
 Baryscapus nigroviolaceus
 Eutetrastichus amethystinus
 Minotetrastichus frontalis
 Minotetrastichus platanellus

Eupelmidae 
 Eupelmus urozonus
 Eupelmus vesicularis

Pteromalidae 
 Mesopolobus
 Pteromalus semotus

Бракониды 
 Blacus maculipes
 Colastes braconius
 Colastes flavitarsis
 Pholetesor circumscriptus

Ихневмониды 
 Adelognathus
 Gelis aerator
 Gelis agilis
 Itoplectis alternans
 Itoplectis clavicornis
 Itoplectis maculator
 Scambus annulatus
 Scambus brevicornis
 Zatypota percontatoria

Грибы 
В ходе изучения энтомопатогенных грибков, поражающих моль, выделено несколько таких видов.

Cordycipitaceae 
 Beauveria bassiana
 Lecanicillium

Trichocomaceae 
 Paecilomyces fumosoroseus
 Paecilomyces farinosus

Примечания 

Моли-пестрянки